Der Coupe d’Europe 2021/22 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 62. Auflage findet vom 28. Juni bis zum 3. Juli 2022 in Porto statt. Zum dritten Mal richtet der FC Porto die Qualifikation und die Endrunde in einem Turnier aus. Der Coupe d’Europe 2020/21 im Vorjahr war ausgefallen auf Grund der weltweiten COVID-19-Pandemie.

Allgemeine Informationen

Qualifikations-Gruppenphase 
Gespielt wird 29 Juni bis zum 1. Juli 2022 im Round-Robin-Modus.

Gruppeneinteilung

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Hauptrunden-Gruppenphase 
Gespielt wird am 2. Juli 2022 im Round-Robin-Modus.

Der Futebol Clube do Porto (FC Porto) ist als Ausrichter für die Hauptrunde gesetzt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Finalrunde 

Gespielt wird am 3. Juli 2022 im K.-o.-System.

Halbfinale 1 
3. Juli 2022; 09:30h

Halbfinale 2 
3. Juli 2022; 11:30h

Finale 
3. Juli 2022: 16:30h

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2022
Coupe dEurope 2021/22
Billardturnier in Porto